plazma – gaz zjonizowanych cząstek
 plazma kwarkowo-gluonowa – stan materii powstający podczas zderzeń jąder atomowych
 plazma – osocze krwi
 plazma – minerał, odmiana chalcedonu
  plazma – potoczne określenie wyświetlacza plazmowego lub telewizora z takim wyświetlaczem

 Plazma – amerykański horror z 1988 roku w reżyserii Chucka Russella